Chouson ist der Familienname folgender Personen:
 Walter de Chouson (um 1185–1248), Schweizer Domherr und Grosskantor

Chouson ist ein älterer, nicht mehr gebräuchlicher frankoprovenzalischer Name für:
 mittelalterliches Vizedominat um St. Niklaus VS, Kanton Wallis, Schweiz